Marek Rakowski (1890–1982) – żydowski pisarz, tłumacz i wydawca,
 Marek Rakowski (ur. 1962) – polski duchowny adwentystyczny, Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP.